Britt Lafforgue (née en 1948), skieuse alpine française.
 Éric Lafforgue (né en 1964), photographe français.
 Ingrid Lafforgue (née en 1948), skieuse alpine française.
 Jules Lafforgue (1873 - 1947), poète français.
 Laurent Lafforgue (né en 1966), mathématicien français, frère de Vincent.
 Luc Lafforgue (né en 1974), joueur français de rugby à XV.
 Maurice Lafforgue (1915-1999), skieur alpin français.
 René-Louis Lafforgue (1928 — †1967), chanteur français.
 Vincent Lafforgue (né en 1974), est un mathématicien français, frère de Laurent.
 Yannick Lafforgue (né en 1982), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
Laforgue.

Homonymie de patronyme